Cortes de Baza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cortes de Baza (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cortes de Baza (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar